Брокдорф — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брокдорф, Анна Констанция фон — фаворитка Августа III
 Брокдорф, Кай-Гуго фон — немецкий скульптор, историк искусства, антифашист, член движения Сопротивления.
 Брокдорф, Христиан Август фон — любимец Петра III
 Брокдорф, Эрика фон — графиня, участница движения сопротивления, член организации «Красная капелла».

 Брокдорф-Алефельд, Вальтер фон (1887—1943) — немецкий военачальник, генерал пехоты
 Брокдорф-Ранцау, Ульрих фон (1869—1928) — немецкий дипломат, первый министр иностранных дел Веймарской республики (1919)
 Брокдорф (нем. Brokdorf) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.